Александр Потехин:
 Потехин, Александр Владиславович (род. 1961) — российский журналист, политик и общественный деятель, вице-губернатор Санкт-Петербурга (1998—2001).
 Потехин, Александр Николаевич — писатель. 
 Потехин, Александр Павлович (1951—2019) — советский и российский физик, специалист в области физики верхней атмосферы и распространения радиоволн, методов дистанционного зондирования, член-корреспондент РАН (2006).